

Politica 

 Affluenza come misura di partecipazione al voto

Cinema 

 Affluenza, film di Kevin Asch (2014)

Musica 

 Affluenza, album dei Count Zero (1997)

Altro 

 Affluenza nell'ingegneria idraulica
Pagine di disambiguazione